Arthur Kennedy (1914–1990) – amerykański aktor
 Arthur Kennedy (ur. 1942) – amerykański biskup katolicki